Obhájkyní titulu soutěže dvouhry vozíčkářek na pařížském French Open 2015 byla nejvýše nasazená Japonka Jui Kamidžiová, jež v semifinále nestačila na van Kootovou.

Soutěž vyhrála 30letá nizozemská vozíčkářka a druhá nasazená Jiske Griffioenová, která ve finále porazila krajanku Anieku van Kootovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–0 a 6–2. Získala tak premiérový titul z Roland Garros, a druhý grandslamový v kariéře, když v lednu již triumfovala na Australian Open 2015. Do žebříčku okruhu NEC Tour si připsala 800 bodů a prémii 28 000 eur.

Nasazení hráček 
  Jui Kamidžiová (semifinále)
  'Jiske Griffioenová (vítězka)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2015